O Campeonato Português de Andebol Masculino (Seniores) de 2014/2015 foi a 63ª edicão, competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal. É disputada por 12 equipas, em duas fases. O FC Porto conquistou o seu 20º Título. (7º consecutivo - Heptacampeão).

Campeonato 1ª Fase

Apuramento de Campeão
{{Round8

||FC Porto| 2 |Passos Manuel| 0
||SL Benfica| 2 | Águas Santas | 0
||Sporting CP| 2 | SC Horta | 0
||ABC Braga| 2 | Madeira SAD | 0

||FC Porto | 3 |SL Benfica| 0
||Sporting CP | 3 | ABC Braga| 1

||FC Porto| 3 | Sporting CP| 2
}}Resultados da Final

3º Lugar5º Lugar
{| class="wikitable"
|-
!width="90"| Águas Santas || 33-30 || Passos Manuel || 31-29
|-
!width="90"| Madeira SAD || 26-27 || SC Horta  || 25-33
|-
!width="90"| Águas Santas  ||  29-27 ||SC Horta  || 30-27
|}7º Lugar

Eliminação

Extra Pontos (Regra da competição): Belenenses: +20 Pontos; Maia-Ismai: +19 Pontos; Santo Tirso: +13 Pontos e Xico Andebol: +13 Pontos

Referências
http://www.meusresultados.com/andebol/portugal/andebol-1/arquivo/

http://www.meusresultados.com/andebol/portugal/andebol-1-2014-2015/

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Categoria:%C3%89pocas_do_Andebol

Campeonato Português de Andebol
Andebol de 2014 em Portugal
Andebol de 2015 em Portugal